Појам Национална странка може да се односи на:
 Национална странка (Аустралија),
 Национална странка Бутана,
 Национална странка (Јужна Африка),
 Национална странка (Кенија),
 Национална странка Нигерије, 
 Национална странка (Нови Зеланд),
 Национална странка (Хондурас),